Горючка — населённый пункт (тип: железнодорожный разъезд) в Саратовском районе Саратовской области России. С апреля 2021 года входит в состав городского округа Саратова.

География 
Расположен на юго-западе Саратовского района, при бывшем разъезде Горючка железнодорожной ветки Саратов — Петров Вал.

Расстояние

до административного центра села Синенькие — 21 км,

до областного центра составляет 48 км.
 Часовой пояс

История 
Образована в 1942 году, во время Великой Отечественный войны, в ходе строительства Волжской рокады.

Протекающая одноимённая речушка дала название железнодорожному разъезду «Горючка».

Население 

 гендерный состав
На 1 января 2020 год в посёлке проживало 10 человек, по национальному составу все русские.

Инфраструктура 
На территории размещены: здание железнодорожной станции и 4 дома работников железной дороги.

Транспорт 
На разъезд можно попасть с города Саратов, сев на электричку в направлении Петрова Вала.

Примечания

Литература 
 Энциклопедия Саратовского края. Саратов, 2011. с. 89.
 Саратовский район — 75 лет: созидание, стабильность, уверенность. — Саратов, 2012, 384 с.
 Саратовский район: дорогами судьбы. — Саратов, 2007.
 Саратовский район — район, в котором хочется жить! — Саратов, 2016.

Ссылки 
 Официальный сайт Саратовского района
 Официальный сайт Синеньского муниципального образования 

Населённые пункты Саратовского района